Smalley ist der Familienname folgender Personen: 

 Beryl Smalley (1905–1984), britische Historikerin
 Dave Smalley, US-amerikanischer Sänger und Gitarrist
 David Allen Smalley (1809–1877), US-amerikanischer Politiker 
 Denis Smalley (* 1946), neuseeländischer Komponist 
 Phillips Smalley (1875–1939), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur 
 Richard E. Smalley (1943–2005), US-amerikanischer Chemiker 
 Roger Smalley (1943–2015), britisch-australischer Pianist